Gandoang (Cileungsi)
 Gandoang (Salem)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing